Кристиан Молина́ро (; 30 июня 1983, Валло-делла-Лукания) — итальянский футболист, левый защитник «Венеции».

Карьера 
Кристиан Молинаро родился в Мойо-делла-Чивителла, рядом с Салерно, 30 июля 1983 года. Начал играть в пять лет в команде «Гелбисон». Он всегда играл на позиции левого полузащитника. Когда он присоединился к молодёжной академии «Салернитаны», то был перемещен на позицию левого защитника.

15 июня 2010 года «Штутгарт» выкупил трансфер Молинаро за 3,9 млн евро.

30 января 2014 года Молинаро вернулся в Серию А, перейдя в итальянский клуб «Парма».

Национальная сборная 
Дебютировал в сборной Италии в товарищеском матче со сборной Кот д’Ивуара 10 августа 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Фрозиноне»